Сухэ-Батор (ранее Сухэ-Баторский аймак; ) — аймак в Монголии.

Общие сведения 
Аймак назван в честь национального героя Монголии Дамдина Сухэ-Батора и был образован в 1943 году. Площадь аймака составляет 82 286 км². Численность населения — 51 091 человек (на конец 2010 года). Плотность населения — 0,62 чел./км². Административный центр — город Баруун-Урт. Аймак подразделяется на 13 сомонов.

Экономика Сухэ-Батора основывается почти исключительно на кочевом животноводстве; разрабатываются также месторождения цинка и каменного угля.

География и животный мир 
Сухэ-Батор расположен в восточной части Монголии. Южная его граница является также государственной границей Монголии с Китаем. На западе от него находится аймак Дорноговь, на северо-западе — Хэнтий, на северо-востоке и востоке — Дорнод.

Территория аймака представляет холмистую степь, на юге переходящую в полупустыню. Средняя высота — от 1000 до 1200 метров над уровнем моря. В прошлом в этом регионе происходила активная вулканическая деятельность — на территории аймака Сухэ-Батор, в районе Дарьганга, насчитывается до 220 потухших вулканов. Наиболее высокий из них — Шилийн-Богд (1778 м).

Степи аймака населены газелями-дзеренами, волками, лисами, сурками-тарбаганами. На лежащем в южной части аймака, в районе Дариганга, озере Ганга-Нур гнездятся тысячи водоплавающих птиц. Район вокруг озера объявлен национальным парком.

Административное деление 

* - Административный центр аймака город Баруун-Урт

Религия 
В аймаке Сухэ-Батор находится старинный буддийский монастырь Эрдэнэмандал-хийд, состоявший из 7 храмов и в котором проживало до тысячи монахов. Монастырь был закрыт в 1938 году.

Награды

Уроженцы
 Жамсрангийн Ёндон (1923–1992) – монгольский политический, государственный и военный деятель. Министр обороны Монгольской Народной Республики.

Примечания 

 
Объекты, названные в честь Дамдина Сухэ-Батора